Canğäli (izgovor: džangali) (ruski: Jenalej Šugurov/Еналей Шугуров) (?- 1616.), je bio tatarski "bäk" (plemić).

Bio je vođom pokreta Canğäli u razdoblju od 1615. – 1616. godine koji se borio protiv Rusije.

Godine 1616. ruske snage su ga uhvatile i ubile u Kazanju.

Povijest Tatarstana
Tatarstan
Životopisi, Rusija